Cette page détaille les saisons que l'AS Beauvais a disputé avec le statut amateur. On peut distinguer deux périodes: la première allant de 1945 à 1986, où le club évolue entre DH, CFA, Division 3 et division 4, et la deuxième allant de 2004 à nos jours, et qui voit le club évoluer entre CFA et National, avec des ambitions de Ligue 2.

Période 1945-1986

Saison 1947-1948 
Le club évolue en DH Nord-Est

Saison 1948-1949 
Le club évolue en DH Nord-Est, dont il finit septième, soit premier non-relégable

Saison 1949-1950 
Le club évolue en DH Nord-Est, dont il finit dernier, et relégué en Division Honneur Régionale

Saison 1950-1951 

Le club évolue en DHR.

Saison 1951-1952 

Le club évolue en DHR.

Saison 1952-1953 

Le club évolue en DHR.

Saison 1953-1954 

Le club évolue en DHR.

Saison 1954-1955 

Le club évolue en DHR, dont il finit premier, et rejoint la division d'Honneur organisée la saison suivante.

Saison 1955-1956 

Après cinq ans d'absence, l'ASBM fait son retour en DH Nord-Est, dont il décroche le titre, avec un bilan de 19 victoires, 4 nuls et 3 défaites. En outre, en 26 matchs, il a marqué 74 buts, et en a encaissé 19, il a donc une différence de but de +55.

Son dauphin est l'Olympique Saint-Quentin, qui n'a qu'un point de moins que lui.

Ainsi, l'AS Beauvais monte en CFA.

Saison 1956-1957 

L'AS Beauvais-Marissel dispute sa première saison en CFA.

Dans le groupe Nord, il termine onzième sur douze, et est relégué avec la JA Armentières et le CS Fontainebleau.

Saison 1957-1958

Saison 1958-1959

Saison 1959-1960

Saison 1960-1961

Saison 1961-1962

Saison 1962-1963

Saison 1963-1964 

La saison 1963-1964 est disputée par le club en CFA Nord. Dans ce groupe remporté par l'US Quevilly, l'AS Beauvais-Marissel termine onzième, soit premier relégable. Il a deux points de retard sur le SM Caen, premier non relégable. En outre, il a marqué 31 buts contre 36 encaissés, et a une différence de buts de -5.

Le club compte dans son effectif le futur international José Broissart, alors âgé de 17 ans.

|}

Saison 1964-1965

Saison 1965-1966

Saison 1966-1967

Saison 1967-1968

Saison 1968-1969

Saison 1969-1970

Saison 1970-1971

Saison 1971-1972

Saison 1972-1973

Saison 1973-1974

Saison 1974-1975

Saison 1975-1976

Saison 1976-1977

Saison 1977-1978

Saison 1978-1979

Saison 1979-1980

Saison 1980-1981

Saison 1981-1982

Saison 1982-1983

Saison 1983-1984

Saison 1984-1985 

Pour la saison 1984-1985, le club termine premier du groupe Nord de Championnat de France de football de Division 3, auquel il avait été affecté. Avec un bilan de 14 victoires, 13 nuls, et trois défaites, l'AS Beauvais-Marissel a engrangé 41 points, soit un de plus que la réserve du RC Lens, et six de plus que la réserve du LOSC. Il a également huit points de plus que Le Touquet Athletic Club, deuxième équipe non-réserve de la poule.

En outre, avec 44 buts marqués, il est titulaire de la troisième meilleure attaque, et avec 19 buts encaissés, de la meilleure défense. Ainsi, le club monte pour la première fois de son histoire en Division 2, avec un statut amateur.

En coupe de France de football 1984-1985, après avoir éliminé au huitième tour l'Entente de Fort-de-France, qui évolue en DH, le club quitte la compétition après une défaite à l'extérieur face à l'AS Valence, qui évoluait alors en Division 2.

Saison 1985-1986

Depuis 2004

Saison 2004-2005

Saison 2005-2006

Saison 2006-2007

Saison 2007-2008

Saison 2008-2009

Saison 2009-2010

Saison 2010-2011 

La saison 2010-2011 de l'ASBO a vu le club évoluer en Championnat de France de football National pour la cinquième année consécutive. Après avoir été cinq fois dans le trio de tête entre la première et la vingtième journée, et avoir notamment réalisé trois séries de six et sept matchs sans défaite, le club termine finalement septième, à dix-neuf points du premier promu en Ligue 2, avec un bilan de 15 victoires (dont une contre Strasbourg, battu seulement trois fois), 16 nuls, et 9 défaites. En outre, il a marqué 53 buts et en a encaissé 48.

En coupe de France de football 2010-2011, le club est éliminé dès le cinquième tour par le club de Creil, qui évoluait en Division d'Honneur.

Saison 2011-2012 

La saison 2011-2012 de l'AS Beauvais est la septième que le club dispute en Championnat de France de football National.

Parcours en championnat 
Les hommes du président Alain Piquant commencent leur saison par une victoire 2-0 contre l'Aviron bayonnais football club, et occupent la troisième place au classement. Mais le club enchaine ensuite trois matchs sans victoire, dont deux défaites, et chute à la douzième place. Malgré une victoire face au GFCO Ajaccio, c'est la douche froide à Colmar, où le club perd 4-0. Le clu gagne ensuite face à Luzenac, mais enchaine encore cinq matchs sans victoire, dont trois défaites, et coule à la quinzième place. On notera néanmoins que les Beauvaisiens ont tenu en échec le leader, le FC Rouen.

Le , Beauvais gagne à nouveau, contre le Red Star 93. Le match suivant, contre Nîmes, est reporté à cause d'inondations. Les semaines suivantes, le club réalise deux nuls, le premier face à Martigues, qui le met en position de relégable, et le deuxième face à l'AS Cherbourg, qui lui permet de retrouver sa place de . Les Picards retrouvent le goût de la victoire lors de la J17, remportée sur le Paris FC.

Parcours en coupe 
En Coupe de France de football, l'ASBO entre en lice au . Face à Miannay, c'est une courte victoire 2-3 qui qualifie le club. Au sixième tour, Beauvais réalise un bon score face à Château-Thierry et s'impose 4-1. Néanmoins, au , face au FC Metz, alors en milieu de tableau de Ligue 2, les Picards s'effrondrent en prolongation et perdent 1-4 sans pour autant démériter.

Saison 2012-2013

Saison 2013-2014

Saison 2014-2015 
L'Association sportive Beauvais Oise, évolue lors de la saison 2014-2015 en CFA ; l'équipe termine /16 et est reléguée en CFA2 avec 64 points (,  et  - 26 BP 28 BC) .

En Coupe de France, l'ASBO commence au  avec une victoire 0-5 face à Breteuil alors pensionnaire de DH. Au , Beauvais gagne également  face à Rosières évoluant également en DH. Deux semaines plus tard, au , l'ASBO remporte le match 1-0 face à l'Union sportive Roye-Noyon
grâce à un but de Benaries à sept minutes de la fin . Au , Beauvais affronte le CO Saint-Dizier qui évolue en DH ; finalement Beauvais s'impose  . Le , les hommes d'Albert Falette sont imposés au Amiens AC, c'est très dure mais c'est aux prolongations que l'ASBO s'impose  au Stade Pierre-Brisson grâce à un but de Jérémy Vaury à la  . Au  de finale, Beauvais affronte Cholet, club évoluant une division en dessous, et pourtant même avec une réduction de l'adversaire à 10, Beauvais ne marque pas . Cholet s'impose aux tirs au but 5-6 .''

Saison 2015-2016 
Après sa rétrogradation lors de la saison precédente, le club va essayer de se racheté en CFA2. Finalement, l'ASBO termine  du championnat avec 67 points (12 victoires, 5 nuls, 9 défaites) et (26 buts pour, 23 buts contre) .

!colspan=9 style="background: #FFFFFF" align=center| Gardiens

!colspan=9 style="background: #FFFFFF" align=center| Défenseurs

!colspan=9 style="background: #FFFFFF" align=center| Milieux
 

 

 

 
 
!colspan=9 style="background: #FFFFFF" align=center| Attaquants

Saison 2016-2017 

Le tableau liste l'effectif professionnel de l'ASBO pour la saison 2016-2017.

!colspan=9 style="background: #FFFFFF" align=center| Gardiens

!colspan=9 style="background: #FFFFFF" align=center| Défenseurs

!colspan=9 style="background: #FFFFFF" align=center| Milieux

 

 
  

!colspan=9 style="background: #FFFFFF" align=center| Attaquants

Notes et références 

Association sportive Beauvais Oise
Saison amateur de club de football